Породы уток — совокупность разновидностей и племенных групп одомашенных уток, созданных человеком от их диких предков — кряквы, а также мускусной утки — путём искусственного отбора.

Общие сведения 
В процессе одомашнивания кряквы и разведения уток человеком были созданы различные породы, характеризующиеся теми или иными  анатомического строения, окраски оперения и направлением . Однако с переходом к промышленному содержанию и использованию уток наблюдается сужение их породного состава. Так, по сведениям, собранным под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Глобальном банке данных  домашних животных, и опубликованным во «Всемирном списке наблюдения за разнообразием домашних животных» (), в мире насчитывалось 84 породы уток. При этом наиболее разнообразным породный состав уток наблюдался в Азии, но сообщалось о 17 утиных породах, которые были на грани исчезновения. В целях сохранения породного состава уток существовало 16 национальных программ, которые охватывали 19 % утиных пород. Информация о породах уток и других домашних животных собирается для банка данных по всем странам через национальных координаторов и добровольных помощников-специалистов, а «Всемирный список наблюдения за разнообразием домашних животных» трижды обновлялся.

По данным оценки и инвентаризации генетических ресурсов (генофонда) домашней птицы в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза, в 1970-е — 1990-е годы в этом регионе имелось девять пород и разновидностей уток местного происхождения, в том числе восемь были созданы на территории бывшего СССР — в России и на Украине, однако в целом происходило сокращение их поголовья и породного разнообразия:

Классификация пород 
Породы домашних уток классифицируют в зависимости от направления их продуктивности и делят на:
 мясные — пекинская, украинская серая, чёрная белогрудая, руанская,  и др.;
 мясо-яичные или яично-мясные (общепользовательные) — Хаки-кемпбелл, зеркальная, домашние мускусные утки, орпингтон и др.;
 яйценоские — индийские бегуны.

Описание пород

Ранние 
Во второй половине XIX столетия, согласно работам Чарлза Дарвина, отличали четыре главных породы уток:
 Простая домашняя утка (), которая в свою очередь распадается на несколько подпород, отличающихся одна от другой цветом, присутствием или отсутствием  на голове и отчасти формой тела;
 Крючкоклювая утка (обыкновенно белая) с загнутым книзу клювом и часто с хохлом;
  (болтливая) утка (часто белого цвета) — незначительной величины, с небольшим клювом;
 Пингвинка, или пингвиновая утка (; более принятое современное название — индийский бегун, ), — высоко поднимающая своё тело и вытягивающая прямо кверху шею, отличающаяся, кроме того, коротким клювом, 18-пёрым хвостом, загнутым кверху, и сравнительно более длинной плюсной.

Дарвин описал следующие подпороды простой домашней утки:
 Эйльсбёрийская, или эйльсбюри.
 Руанская.
 Хохлатая (голландская) утка ().
 Лабрадорская (иначе канадская, буэнос-айресская или ;  (, , или )).

Современные 
В XX веке в связи с развитием современного промышленного утководства в мире стали использоваться следующие породы:
 Пекинская () — выведена более 300 лет назад в Китае, в 1873 году завезена в Европу, в настоящее время широко распространена в мире и, будучи высокопродуктивной и одной из лучших мясных пород, вытеснила многие другие породы; оперение белое, сносят за год 100—140 яиц, масса самцов 3,6—4,2 кг, самок 3,4—3,9 кг.
 Индийские бегуны — порода выведена на островах Ост-Индии около 2000 лет назад, яичного направления продуктивности (200—250 яиц и более в год), имеет несколько цветных разновидностей и продолжает широко использоваться в странах Юго-Восточной Азии.
 Хаки-кемпбелл () — создана в 1898 году госпожой Адель Кемпбелл в Англии в результате скрещиваний индийских бегунов (нескольких разновидностей) с руанской породой; разводится главным образом в небольших хозяйствах, отличается высокой яйценоскостью — 250—340 яиц в год (по другим сведениям, 180—200 яиц).

В бывшем СССР и в Российской Федерации 
На территории бывшего СССР и современной России разводили и/или разводят в основном следующие породы и породные группы уток:
 Пекинская и кроссы этой породы — в советское время составляли более 90 % поголовья породных уток в колхозах и совхозах.
 Зеркальная — породная группа, выведенная в Московской области на основе местных уток и пород хаки-кемпбелл и пекинская, широкого распространения не получили; у самцов и самок на крыльях имеется характерное «зеркальце».
 Кубанская — породная группа, созданная в Краснодарском крае с использованием пекинских уток и индийских бегунов; служит резервным генофондом м разводится в частных хозяйствах.
 Московская белая — породная группа, полученная в Московской области при скрещивании пекинских уток и породы хаки-кемпбелл; по типу телосложения близки к пекинским, оперение белое, сохраняется в качестве генофонда.
 Русская подсадная — выведена в процессе одомашнивания и целенаправленного отбора кряквы, предназначена в качестве подсадной утки для приманивания диких на охоте; по типу телосложения мало отличима от крякв, проявляя в то же время большее разнообразие в оперении.
Породные группы Украинского института птицеводства
 Украинская серая — выведена из местных серых уток (при единичных скрещиваниях с селезнями кряквы), сохраняется в качестве генофондной популяции.
 Украинская глинистая — получена из глинистых особей, выщепившихся при разведении украинских серых уток, имеет ограниченное распространение, сохраняется в качестве резервного генофонда.
 Украинская белая — получена из белых особей, выщепившихся при разведении украинских серых уток, в дальнейшем отселекционированы более продуктивные линии (при единичных скрещиваниях с пекинскими); оперение белое.
 Чёрная белогрудая — создана путём скрещивания местных чёрных (чёрно-серых) белогрудых уток с чёрным белогрудым селезнем от скрещивания пекинских с хаки-кемпбелл, является генетическим резервом.

Основное поголовье птицы в крупных утководческих хозяйствах принадлежит пекинской породе, в то время как в мелких хозяйствах могут также разводить московских белых, украинских серых и белых, хаки-кемпбелл, индийских бегунов и мускусную утку.

По состоянию на 1 января 1990 года, в бывшем СССР имелись следующие отечественные породы и породные группы уток (как местные, так и отселекционированные):
 Зеркальная (малая численность).
 Московская белая (малая численность).
 Русская подсадная (малая численность).
 Украинская белая.
 Украинская глинистая (малая численность).
 Украинская серая.
 Чёрная белогрудая (малая численность).

В этот же период значительное поголовье составляли пекинская порода и её специализированные кроссы, а также мускусные утки и совсем небольшое — индийские бегуны.

Разновидности мускусной утки 

Существуют также породы домашних уток, не происходящие от кряквы. Часто выращиваются южноамериканские (мускусные) утки за то, что они менее шумные и у них менее жирное мясо, чем у крякв.

Генетика 
Классическая генетика
В работах по классической частной генетике уток, с помощью гибридологического анализа, определена генетическая структура некоторых утиных пород по локусам окраски оперения и других морфологических признаков, например:
 украинская серая породная группа содержит в своём генотипе гены (аллели) M+ (аутосомный доминантный ген дикой окраски), md (рецессивный аллель окраски даски — у некоторых особей), Li+ (аутосомный доминантный ген тёмной окраски), Y (аутосомный доминантный ген белой кожи), g (аутосомный рецессивный ген белой окраски скорлупы яиц);
 украинская глинистая — md (у некоторых особей), d (сцепленный с полом (локализованный на Z-хромосоме) рецессивный ген коричневого разбавления), Y, g;
 украинская белая — c (аутосомный рецессивный ген белой окраски оперения), Y, y+ (рецессивный аллель жёлтой кожи — у некоторых особей), g;
 чёрная белогрудая — E (аутосомный доминантный ген сплошной чёрной окраски), S (аутосомный доминантный ген белого нагрудника), w (аутосомный рецессивный ген белых маховых перьев), Y, g;
 пекинская порода — c и т. д.

Молекулярная генетика
С целью обследования генетического разнообразия и филогенетического родства между породами и популяциями домашних уток проводят их генотипирование с помощью генетических маркеров — случайно амплифицируемой полиморфной ДНК () и микросателлитов.

См. также

Примечания

Литература 
  
  (APA). . — , USA: APA, 2001.

Ссылки